Pähtz ist der Familienname folgender Personen: 

 Elisabeth Pähtz (* 1985), deutsche Schachgroßmeisterin
 Thomas Pähtz (* 1956), deutscher Schachgroßmeister

Siehe auch:
 Pätz (Begriffsklärung)
 Paetz
 Peetz